Phelps se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William Henry Phelps
 William Henry Phelps, Jr